Bremser steht für:
 Bremser (Anhänger), ein Besatzungsmitglied auf einem Anhänger eines Kraftfahrzeugs
 Bremser (Eisenbahn), ein Besatzungsmitglied auf einem Zug
 Bremser (Getränk), fränkisch ein Traubenmost, der begonnen hat zu gären

Bremser ist der Familienname folgender Personen:
 Cindy Bremser (* 1953), US-amerikanische Leichtathletin
 Dirk Bremser (* 1965), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Frank Bremser (* 1972), deutscher Radiomoderator, Sänger und Comedian
 Johann Gottfried Bremser (1767–1827), Arzt, Hygieniker, Helminthologe (Wurmkundler)